Алекса́ндр Гончару́к:
 Гончарук, Александр Анатольевич (род. 1963) — российский актёр.
 Гончарук, Александр Павлович (род. 1930) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации. 
 Гончарук, Александр Юрьевич (род. 1956) — российский предприниматель, топ-менеджер, президент АФК «Система».
 Примечания